Windsor Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Windsor Village Historic District (Windsor, New York), NRHP-ID 80002593
 Windsor Village Historic District (Windsor, Vermont), NRHP-ID 75000212